Kuss steht für:
 Kuss, Körperkontakt mit den Lippen
 Kuss (Liturgie), christliches Ritual
 Kuss (Familienname) (Kuß), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kuss (Familie), österreichische Fotografenfamilie
 Der Kuss, Name mehrerer künstlerischer Werke
 Der Todeskuss US-amerikanischer Kriminalfilm
 Schokokuss, Süßigkeit

KUSS ist die Abkürzung für
 KUS-Skala, Kindliche Unbehagens- und Schmerz-Skala

Siehe auch:

 Kiss, weitere, nicht eingedeutschte Zusammenhänge
 Kus
 Kusz